Нильс, Nils, Niels — скандинавское имя. Изначально — краткая форма имени Николай, реже — также для имён Никодемус, Корнелий.
 Нильс — король Дании.
 Нильс — герой книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» шведской писательницы С. Лагерлёф.
 Нильс Бор — физик, лауреат Нобелевской премии.
 , датский политик, мэр коммуны Фаврсков.
 Нильс Йохан Семб, тренер национальной сборной команды Норвегии по футболу с 1998 по 2003.
 Нильс Тресков — норвежский писатель и философ.
 Нильс (Миколай) Шульц — шведский военный, польский и канадский революционер-повстанец финского происхождения.

См. также 
 Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Мужские имена